Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2016 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 25 tot en met 31 juli 2016. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Aviva Centre in de Canadese stad Toronto.

Titelhouder is Andy Murray. Hij besloot forfait te geven omdat hij te vermoeid was na de vorige toernooien. En hij besloot te rusten om zich te kunnen concentreren op de Olympische Spelen.

Het enkelspel werd gewonnen door de Serviër Novak Đoković. Hij versloeg in de finale de Japanner Kei Nishikori met 7-5 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Ivan Dodig en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en Bruno Soares met 6-4 en 6-4.

Het toernooi trok 145.696 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal/Toronto
2016